George Challis est un nom pouvant désigner:

George Challis, un des pseudonymes de l'écrivain américain Max Brand

 (1891-1916), joueur australien de football australien
 (1889-1965), joueur australien de rugby à XIII

Voir aussi

Challis, George